Flagelo (del latín flagellum), puede referirse a:

 Flagelo (objeto), instrumento para flagelar o azotar.
 Flagelo (biología), orgánulo filiforme de las células.
 Flagelo eucariota
 Flagelo bacteriano
 Flagelo arqueano

Además, puede hacer referencia a:
 Flagelo nejej (o mayal), instrumento agrícola.
 Oleaje, embate repetido del agua.
 Flagelados, grupo de protozoos.